Tamala (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Tamala (Pensa), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Pensa
 Tamala (Krasnojarsk), Dorf in der Region Krasnojarsk